Zehn Schiffe der United States Navy werden regelmäßig als USS Washington bezeichnet:

zu Ehren von George Washington:
 Washington, ein Schoner von 1775
 Washington, eine Reihen-Galeere, in Dienst von 1776 bis 1776
 Washington, eine Fregatte, deren Bau aber nie vollendet wurde
 Washington, eine Lateinersegel-Galeere, in Dienst von 1776 bis 1776
 Washington, in Dienst von 1815 bis 1843
 Washington, von 1833, in Dienst 1837 

zu Ehren von Peter G. Washington:
 Washington (Schiff, 1837), in Dienst von 1837 bis 1861

nach dem 42. US-Bundesstaat Washington:
 USS Washington (ACR-11), ein Panzerkreuzer der Tennessee-Klasse, in Dienst von 1906 bis 1946
 USS Washington (BB-47), ein Schlachtschiff der Colorado-Klasse, in Dienst von 1921 bis 1924
 USS Washington (BB-56), ein Schlachtschiff der North-Carolina-Klasse, in Dienst von 1941 bis 1947
 USS Washington (SSN-787), ein geplantes U-Boot der Virginia-Klasse

Siehe auch: USS George Washington

Washington